Partit Reformista Estonià (Eesti Reformierakond), partit polític d'Estònia.
 Partit Reformista Democràtic (PRD), partit polític espanyol de centredreta format el 1984.
 Partit Reformista d'Andorra, partit polític d'Andorra.
 '''Partit Reformista de Portugal.